Fastenau ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Fastenau (1836–1911), Präsident der Generalkommission (Hannover)
 Eva-Maria Fastenau (* 1951), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin
 Jan Fastenau (1880–1945), deutscher Kunsthistoriker
 Sophie Fastenau (1872–1949), deutsche Autorin